Michel Cointat (1921-2013), homme politique français 
 Christian Cointat (1943), homme politique français